Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1962 () проводился в городе Китченер (провинция Онтарио) c 5 по 10 марта 1962 года. Турнир проводился в 33-й раз. В провинции Онтарио чемпионат проводился в 18-й раз, в городе Китченер — впервые.

В турнире приняли участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Победитель получал право представлять Канаду на .

Чемпионом стала (в 4-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Саскачеван (для команды, которую возглавлял скип Эрни Ричардсон, это была 3-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Альберта (скип Гектор Жерве), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Norm Houck).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

На этом чемпионате после кругового этапа второе место с 8 победами и 2 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как двухраундовый тай-брейк, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой матч «раунд 1», а затем победитель полуфинала встретился с третьей командой в матче «раунд 2».

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за 1—3-е места

Тай-брейк за 1—3-е места 

Время начала матчей указано местное (UTC-5)

Раунд 1. 9 марта, 20:00

Раунд 2. 10 марта, 9:30

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1962

1962
Спортивные соревнования в Китченере
Спорт в Канаде в 1962 году
Март 1962 года